Existuje několik příslušníků z hereckého rodu Budil–Steimar (Steimarová):
 Jiří Steimar (1887, Praha – 1967) – český herec (2. generace)
 Miloš Steimar (1922, Praha – 1949) – český herec (3. generace)
 Anna Steimarová (1889, Plzeň – 1962) – česká herečka (2. generace)
 Evelyna Steimarová (* 1945) – česká herečka (4. generace)
 Jiřina Steimarová (1916 – 2007) – česká herečka (3. generace)
 Anna Polívková (* 1979) – česká herečka (5. generace)

Související články 
 Steimer
 Steinmaur (-er, Steimer)
 Steinmar

Německá příjmení
Česká příjmení
České rodiny